Ван дер Бург () — фамилия нидерландского происхождения.

 Бург, Адриан ван дер (1693—1733) — голландский живописец.
 Ван дер Бург, Камерон (род. 1988) — южноафриканский пловец.